Bristol Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bristol Lake (Indiana)
 Bristol Lake (Kalifornien)
 Bristol Lake (Michigan)
 Bristol Lake (Cherry County, Nebraska)
 Bristol Lake (Garden County, Nebraska)